Доми́ник Цеза́ры Хо́дзько (; , Яворово Виленского повета, — ) — белорусский и польский литератор, фольклорист, этнограф, педагог.

Биография 
Учился в Виленском университете. Познакомился с Томашем Заном, Яном Чечотом, Адамом Мицкевичем. Состоял в тайном студенческом обществе филаретов.

"Общий именной список принадлежавших к тайному обществу филаретов, существовавшему в Вильне, между учениками Виленского университета равно оговоренных и неотысканных, учинен в Следственной Комиссии 1824 года мая 13 дня" сообщает про него следующее: "Доминик Ходзько, студент философии, 24 лет, Виленской губ. и уез., нет за ним никакого имения". Был учителем в Вильне и в Беларуси. Состоял членом Виленской археологической комиссии.

Автор мемуаров о Леоне Боровском, Юзефе Игнацы Крашевском, Яне Ходзько, записок по истории Виленского университета. Составил описание рек Белоруссии и Литвы. Собирал и обрабатывал белорусское устное народное творчество. Составил биографию З. Доленга-Ходаковского и напечатал ее в польской энциклопедии Я. Глюксберга, затем в журналах «Атенеум» (1842. — Т. 1, 4) и «Виленский сборник» (1857. — № 2).

Литература 
 К истории тайных обществ и кружков среди литовско-польской молодежи в 1819—1823 гг.: 1. Рапорт сенатора Новосильцова; 2. Список членам Общества Филаретов / Издал [и снабдил предисл.] Фёдор Вержбовский. — Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1898 (репринтное издание: , 2012).
 Мысліцелi i асветнікi Беларусi: Х–XIX стст.: Энцыкл. даведнік: [Для ст. шк. узросту] / Маст. Э.Э.Жакевіч. — : БелЭн, 1995. — 672 с.

Персоналии по алфавиту
Педагоги Польши
Этнографы Белоруссии